Halton peut faire référence à :

Toponymie

Buckinghamshire, Halton
 Maison Halton
 RAF Halton
 comté de Halton
 Cheshire, Halton, château de Halton, circonscription de Halton
 l'ancienne baronnie de Halton se situait dans cette région.
 Lancashire, Halton
 Leeds, Halton
 Northumberland
 Halton
 Halton Lea Gate
 Wrexham, Halton
 Yorkshire
 Halton East
 Halton Gill
 Halton West
 Lincolnshire, Halton Holegate

Halton, district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existe de 1841 à 1867.
 En Ontario :
 Comté de Halton
 Halton Hills, ville
 Municipalité régionale de Halton
 Halton, circonscription électorale fédérale et provinciale
 Halton (circonscription provinciale).

Mathématiques 
En statistiques, les suites de Halton sont des suites peudo-aléatoires.